Натуральне число 1594
 1594 рік до нашої ери
 1594 рік нашої ери